GSH peut désigner :
 GSH, la forme réduite du glutathion ;
 GSh-6-30, un canon multitube russe de type Gatling ;
 GSh-30-1, un canon équipant des avions de combat, ainsi que des hélicoptères et des blindés légers ;
 George Stanley Halas, un joueur américain de football américain qui fut également entraîneur et propriétaire.